L'esprit d'équipe peut faire référence à :

Cinéma 

 L'Esprit d'équipe (), film américain de Michael Chapman sorti en 1983.

Télévision 

  (), téléfilm américain de Graeme Clifford diffusé en 2002 ;

 L'Esprit d'équipe,  de la  de  ;
 L'Esprit d'équipe,  de .

Autre 

 L'Esprit d'équipe, voilier vainqueur de la Whitbread 1985-1986.

Voir aussi